Kazuo Koike (econoom) (1932-2019), een Japanse econoom
 Kazuo Koike (scenarioschrijver) (1936-2019), een Japanse scenarioschrijver